Алкістіс Протопсалті () , справжнє ім'я Алкістіс-Севасті Аттікюзелоглу (); 18 жовтня 1954, Александрія, Республіка Єгипет) — грецька співачка.

Біографія 
У віці 6 років її сім'я переїхала переїхала до Афін через політичні події, які відбулися в Єгипті в цей період. У підлітковому віці успішно займається спортом. Спортивна кар'єра закінчилася одразу після зістрічі у 1975 р. з композитором Димосом Мутсисом, який визнав її талант у співі. Незабаром молода співачка випустила свій перший альбом. У цьому ж році відбувся перший концертний виступ в Палаці спорту в Салоніках.

Музиканти, що співпрацювали із Алкістіс Протопсалті: Стаматіс Спанудакіс, Ліна Ніколакопулу, Стаматіс Краунакіс, Йоргос Даларас, Ґоран Бреґович, Празький симфонічний оркестр, Президентський оркестр Російської Федерації.

Дискографія

Сольні альбоми 
 1977: — "Απλά Τραγούδια"
 1981: — "Άλκηστη Πρωτοψάλτη"
 1985: — "Κυκλοφορώ Και Οπλοφορώ"
 1986: — "Πάει Η Αγάπη Μου"
 1988: — "Δικαίωμα"
 1989: — "Δύο Βήματα Απ΄Την Άμμο"
 1993: — "Ανθρώπων Έργα"
 1997: — "Σαν Ηφαίστειο Που Ξυπνά"
 2000: — "Υδρόγειες Σφαίρες"
 2002: — "Πες Μου Θάλασσα"
 2004: — "Να Σε Βλέπω Να Γελάς"
 2007: — "Στο Ωραιότερο Σημείο"
 2010: — "Φανερά Μυστικά"
 2012: — "Για Πού Τραβάς Ελπίδα"
 2014: — "Θέα Παραδείσου"

Збірник альбомів 
 1975 –  "Τετραλογία"
 1976 –  "Κύκλος Σεφέρη"
 1976 –  "Εργατική Συμφωνία"
 1979 –  "Γράμματα Στον Μακρυγιάννη Και Άλλα Λαϊκά"
 1980 –  "Μανιάτικα"
 1984 –  "Προσανατολισμοί"
 1984 –  "Έξοδος Κινδύνου"
 1987 –  "Λεωφόρος"
 1990 –  "Λεωφόρος Β'''"
 1993 –  "Επιτυχίες"
 1994 –  "Τα Πρώτα Μου Τραγούδια"
 1994 –  "Προσανατολισμοί / Ξένες Πόρτες"
 1995 –  "Μουσική + Τραγούδια Για Το "Τρίτο Στεφάνι""
 1997 –  "Επιτυχίες της"
 1998 –  "Στιγμές"
 1998 –  "Απέναντι"
 1998 –  "The very best of 1985-1997"
 2000 –  "Μεγάλες Επιτυχίες"
 2001 –  "Το E-Terra Music Sampler Του Κωνσταντίνου"
 2002 –  "Οι Μεγαλύτερες Επιτυχίες Της"
 2003 –  "28 Μεγάλες Επιτυχίες"
 2004 –  "Ανεμόπτερο"
 2007 –  "14 Μεγάλα Τραγούδια"
 2009 –  "Μεγάλες Ερμηνείες"
 2010 –  "Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη Στη Λύρα"
 2014 –  "Σμύρνη / İzmir"
 2021 –  "Με Τα Φτερά Της Ποίησης"
 2021 –  "Σμύρνη Μου Αγαπημένη"

 Концертні альбомі 
 1992 –  "Ζωντανή Ηχογράφηση Zoom '91/'92"
 1996 –  "Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη Σε Έργα Του Ηλία Ανδριόπουλου"
 1999 –  "Σαν Ηφαίστειο Που Ξυπνά Live"
 2002 –  "Live! Και Όχι Μόνο"
 2003 –  "Τα Παραμύθια Μιας Φωνής"
 2004 –  "Στην Αρχή... (Ηχογραφήσεις 1975-1977)"
 2008 –  "Best Of - 30 Χρόνια Δισκογραφία - Κι είμαστε Ακόμα Ζωντανοί"
 2011 –  "Ένα Πιάνο - Μια Φωνή / Gazarte Live I&II"
 2012 –  "Ραντεβού Στο Παλλάς Live"
 2013 –  "Ένα Ταξίδι Στη Λιλιπούπολη"
 2016 –  "Μυστικό Τοπίο"

 Пісні 
 2016: "Το Κλαδί"
 2017: "Γύπας"
 2019: "Απευθείας Στην Καρδιά"
 2020: "Δώσε Μου Φτερά"
 2021: "Φως Από Γη Μακρινή"
 2021: "Και Μείναμε Άνθρωποι"
 2021: "Νικητές Χαμένοι"
 2022: "Ελεύθερος Ξανά''"

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Βιογραφικό | Videos | Φωτογραφίες | Νέα  на music.net.cy

Грецькі співачки
Уродженці Александрії
Переможці MAD Video Music Awards
Виконавці грецькою мовою